Михаил IV:
 Михаил IV Авториан — константинопольский патриарх в 1207/1208 — 1213/1214.
 Михаил IV Александрийский — патриарх Коптской православной церкви с 9 октября 1092 года до своей смерти 25 мая 1102 года.
 Михаил IV Пафлагонский (1010—1041) — византийский император с 1034 года.